Die Ligue 1 (Elfenbeinküste) 2019/20 war die 61. Saison der höchsten ivorischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 17. August 2019. Am 8. März 2020 wurde die Saison zunächst unterbrochen, bevor sie am 25. Juni 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie in der Elfenbeinküste abgebrochen wurde.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in der Elfenbeinküste
Fußballsaison 2019/20